Résultats détaillés de l'édition 1980 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par le Suédois Björn Borg chez les hommes et par l'Américaine Chris Evert chez les femmes.

Faits marquants 
Le tournoi masculin est gagné pour la cinquième fois par Björn Borg. Il s'agit de son troisième succès consécutif à Paris. Son adversaire malheureux en finale est cette fois, l'Américain Vitas Gerulaitis.

Du côté des femmes, Chris Evert s'impose pour la quatrième fois en simple à Roland-Garros, venant à bout de la Roumaine Virginia Ruzici, victorieuse en 1978.

Chez les Messieurs, le tableau des Qualifications devient "fermé", admettant dorénavant 128 participants (119 entrants directs et 9 wild-cards -invitations-), élevant 32 têtes de série, et distribuant 16 sésames pour le tableau final, aux vainqueurs des 3 tours consécutifs.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final 
Seules les demi-finales et la finale sont jouées en 3 sets gagnants.

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1980 de l'ATP
 Saison 1980 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1980
France
France
Sport en France en 1980
Tennis en mai 1980
Tennis en juin 1980